

Буковина (Черновцы)

Волынь (Луцк)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Заря-МАЛС (Луганск)

Карпаты (Львов)

Кремень (Кременчуг)

Металлист (Харьков)

Металлург (Запорожье)

Нефтяник (Ахтырка)

Нива (Винница)

Нива (Тернополь)

Одесса 
До 5 апреля 1992 года команда называлась СКА (Одесса).

Прикарпатье (Ивано-Франковск)

Таврия (Симферополь)

Темп (Шепетовка)

Торпедо (Запорожье)

Черноморец (Одесса)

Шахтёр (Донецк)

Эвис (Николаев)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 1992 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 1992 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в 1992 году